Soul Man peut faire référence à plusieurs œuvres :

Soul Man, chanson du duo de chanteurs américains Sam & Dave sortie en 1967 ;
Soul Man, film américain réalisé par Steve Miner, sorti en 1986 ;
Soulman, chanson du chanteur français Ben l'Oncle Soul sortie en 2009 ;
The Soul Man, série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2012.

Voir aussi 
Soul Men, film américain réalisé par Malcolm D. Lee, sorti en 2008.